

Osoby 
 Guido Adler
 Guido Buchwald
 Guido Cavalcanti
 Guido De Marco
 Guido di Pietro
 Guido Fubini
 Guido Henckel von Donnersmarck
 Guido Landert
 Guido Reni
 Guido Westerwelle
 Guido van Rossum
 Guido von List
 Guido z Arezzo
 Guido Grandi

Inne 
 guido – slangowe określenie Italo-Amerykanów zamieszkujących Stany Zjednoczone 
 Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "Guido"
 Guido – dzielnica Zabrza
 Hans Guido Mutke

Zobacz też 
 Gwido